Комус — латинизированное (Comus) имя древнегреческого бога Кома, бога пиршеств и веселья, ночного праздного времяпрепровождения, сына и виночерпия Диониса

Персоналии 
 Комус — литературный псевдоним Роберта Майкла Баллантайна, шотландского писателя, автора приключенческой литературы для юношества
 Комю (Comus) (Николя-Филипп Ледрю) — французский физик-демонстратор и фокусник конца XVIII в.

География 
 Комю (Comus) — коммуна департамента Од во Франции
 Комус — населенный пункт (немуниципальная территория) в округе Монтгомери, штат Мериленд, США

Музыкальные инструменты 
 Комус (или комуз) — название музыкального инструмента «варган» на Алтае
 Кай-комус (или комус) — название музыкального инструмента «топшур» у шорцев

Компании 
 «Комус» — российская торгово-производственная компания

Разное 
 «Комус» — Британская группа направления прогрессивный рок/фолк
 «Комус» — название нескольких кораблей Королевского военно-морского флота Великобритании
 Мистическое сообщество Комуса — старейшая из активных групп-участниц карнавала Марди Гра в Новом Орлеане, США